Тланипатла има више значења:

 Тланипатла (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тланипатла (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тланипатла (Искамилпа де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику